Arola ima više značenja:
 Arola, Ascoli Piceno
 Arola, Parma
 Arola, Verbano-Cusio-Ossola